Хёккер () — немецкая фамилия:
 Хёккер, Вильгельм (1886—1955) — немецкий политик, премьер-министр Мекленбурга.
 Хёккер, Карл (1911—2000) — служащий СС нацистских концлагерей.
 Хёккер, Пауль (1854—1910) — немецкий художник.